Onderdistrict in Indonesië
 Beji (Pasuruan), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Beji (Depok), een onderdistrict van het regentschap Depok in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Beji (Andong), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Beji (Banjarmangu), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Beji (Bojongsari), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Beji (Kedung Banteng), een plaats in het regentschap Banyumas in de provincie Midden-Java
 Beji (Nguntoronadi), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Beji (Pandanarum), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Beji (Pedan), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Beji (Pejawaran), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Beji (Taman), een plaats in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Beji (Tulung), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Beji (Boyolangu), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Beji (Beji), een plaats in het regentschap Depok in de provincie West-Java